Sediqa est un prénom notamment porté par :
 Sediqa Balkhi (née en 1950), femme politique afghane.

 Sediqa, localité éthiopienne située dans la zone Arsi de la région Oromia.